Masters 1977 var den tredje upplagan av den professionella inbjudningsturneringen i snooker. Den spelades 7 - 11 februari 1977, och för andra året i rad i New London Theatre i London, England. Tävlingen vanns av walesaren Doug Mountjoy, trots att denne blivit professionell bara ett par månader tidigare, och spelade sin första professionella turnering. På sin väg mot titeln besegrade han fyra världsmästare: John Pulman, Fred Davis, Alex Higgins och Ray Reardon. Den spännande finalen avgjordes på sista rosa i sista framet.

Resultat 

1977 i Storbritannien
1977
Snookersäsongen 1976/1977